Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová erano le campioniesse in carica del torneo di doppio femminile, ma sono state eliminate all'esordio da Kiki Bertens e Johanna Larsson.

In finale Caroline Garcia e Kristina Mladenovic hanno sconfitto Ekaterina Makarova e Elena Vesnina con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (terzo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (primo turno)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (quarti di finale)
  Tímea Babos /  Jaroslava Švedova (terzo turno)
  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (campionesse)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Lucie Hradecká (quarti di finale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (secondo turno)

 Xu Yifan /  Zheng Saisai (quarti di finale)
 Julia Görges /  Karolína Plíšková (terzo turno)
 Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik (terzo turno)
 Lara Arruabarrena /  Sara Errani (primo turno)
 Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)
 Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (ritirate)
 Vania King /  Alla Kudrjavceva (primo turno)
 Chuang Chia-jung /  Hsieh Su-wei (primo turno)

Wildcard 

  Tessah Andrianjafitrimo /  Claire Feuerstein (primo turno)
  Marion Arcangioli /  Chloé Paquet (primo turno)
  Clothilde de Bernardi /  Shérazad Reix (primo turno)
  Fiona Ferro /  Virginie Razzano (primo turno)

 Stéphanie Foretz /  Amandine Hesse (primo turno)
 Myrtille Goerges /  Alizé Lim (primo turno)
 Mathilde Johansson /  Pauline Parmentier (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2016
WTA Tour 2016